Municipio de Carl puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carl (condado de McPherson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Carl (condado de Adams, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adams.